Селавик () — топоним штата Аляска (США):

 Селавик — город.
 Селавик — аэропорт города.
 Селавик — озеро неподалёку от города.
 Селавик — река, впадающая в озеро.
 Селавик — национальный резерват дикой природы.